Grahame ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Grahame (* 1944), schottische Politikerin
 David C. Grahame (1912–1958), US-amerikanischer Physikochemiker
 Gloria Grahame (1923–1981), US-amerikanische Schauspielerin
 John Grahame (* 1975), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Kenneth Grahame (1859–1932), britischer Schriftsteller
 Ron Grahame (* 1950), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Graeme
 Graham